 
Lákka, en , est un village de l'île de Paxos et du dème du même nom, district régional de Corfou, en Grèce.

Selon le recensement de 2011, la population du village s'élève à .

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

Village dans les îles Ioniennes
Corfou